Archidermaptera — вымерший подотряд уховёрток, известный от позднего триаса до раннего мела. Подотряд классифицируется на основе общего сходства. У Archidermaptera надкрылья, как у современных уховёрток, хотя у них отсутствуют характерные для современных уховерток щипцеподобные церки, яйцеклады и простые глазки. Было высказано предположение, что эта группа является парафилетической.

Семейства 
 † Protodiplatyidae
 † Dermapteridae
 † Turanoviidae

Примечания 

†
Насекомые триасового периода
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода